Deneb Al Okab est le nom donné à deux étoiles de la constellation de l'Aigle.

Deneb Al Okab, qui signifie la queue de l'aigle en arabe correspond aux étoiles :
 ε Aquilae,
 ζ Aquilae,
qui sont effectivement situées au bout de cette constellation.

ζ Aquilae, la plus brillante (magnitude apparente 2,99), est située plus au sud que ε Aquilae (légèrement moins brillante, de magnitude 4,02). En conséquence, ζ Aquilae est nommée Deneb Al Okab Australis et ε Aquilae Deneb Al Okab Borealis.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation de l'Aigle